McLoone est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), joueur irlandais de football gaélique
 (né en 1967), musicien et doubleur irlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme